Брайан Кервин (; 25 октября 1949, Чикаго, Иллинойс) — американский актёр и продюсер, наиболее известный по фильмам «Кинг-Конг жив», «27 свадеб» и «Прислуга».

Биография 
Брайан Кервин дебютировал как актёр в 1976 году, снявшись в телесериале «Молодые и дерзкие». За свою карьеру он снимался в кино, на телевидении и играл в театре. За роль в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» он был трижды номинирован на дневную премию Эмми».

Кервин женат на Жанне-Мари Трой. У пары есть трое детей: сын Флин (род. 1992), дочь Матильда род. 1993) и сын Бреннан (род. 1995).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки